Чёрный дом:
Чёрный дом — роман Стивена Кинга и Питера Страуба.
Чёрный дом — ренессансное здание во Львове.